Забродино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Забродино — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
Забродино — село в Тальменском районе Алтайского края.
Забродино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Забродино — деревня в Шумихинском районе Курганской области.